Otto I van Rheineck (circa 1080-1150), noemt zich als eerste Van Rheineck
Otto II van Rheineck (rond 1115-1149), zoon van Otto I van Rheineck